Местните избори в Република Македония през 2017 година се провеждат на 15 октомври.

Избират се кметове и общински съветници на 80 общини, вкл. общините на град Скопие. В списъците с кандидати взимат участие 19 политически партии и коалиции, както и 64 независими кандидати. Предизборната кампания е в периода от 25 септември до 13 октомври. Гласуването се провежда в 3480 избирателни секции.

Резултати 
На първи тур от изборите са избрани 45 кметове на общини, от тях: СДСМ – 37; ВМРО–ДПМНЕ – 3; ДСИ – 2; независими – 2 (в общините Ранковце и Чучер). Победители на изборите за кметове на общини:

Източници

Външни препратки 
 Резултати от местните избори в сайта на Държавната избирателна комисия

Избори през 2017 година
2017
2017 година в Северна Македония